Elisabeth Charlotte ist der Name folgender Personen:

Elisabeth Charlotte Motschmann
Elisabeth Charlotte Gloeden